Република () — станция Бухарестского метрополитена. Станция расположена в районе Sector 3.

Открыта в 1981 году в составе участка «Тимпури Ной» — «Република». С 1981 по 1990 годы станция была конечной, пока участок был продлён до станции «Пантелимон». 

Рядом со станцией находятся железнодорожная платформа «Титан Зуд» и гипермаркет «Cora». 

«Република» — колонная трёхпролетная мелкого заложения с одной островной платформой.

Примечания

Ссылки 
 metrorex.ro
 urbanrail. net 

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1981 году